Asian Tour 2015/2016 – Turniej 1 – czwarty turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2015/2016. Turniej ten rozegrany został w dniach 19–23 października 2015 w Haining Sports Center w mieście Haining w Chinach.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: 13 500 £
II miejsce: 6500 £
Półfinalista: 3500 £
Ćwierćfinalista: 1750 £
Ostatnia 16: 1300 £
Ostatnia 32: 800 £
Ostatnia 64: 400 £

Pula nagród: £ 70 000

Runda dzikich kart

Runda 1 
Do 4 frame’ów

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 
 135, 127, 122  Tian Pengfei
 135  Liang Wenbo
 130, 123, 121, 102, 100  Ding Junhui
 128  Jimmy Robertson
 122  Lü Haotian
 121  Wang Yuchen
 119, 117, 108  Marco Fu
 115, 100  Ricky Walden
 110  James Wattana
 106  John Higgins
 105  Zhang Anda
 101  Hu Hao
 100  Robert Milkins

Bibliografia 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

Players Tour Championship 2015/2016
2015 w Chinach